Zeus, græsk gud
 Zeus, KGBs kodenavn SF-lederen Gert Petersen.
 Zeus, Politiets Efterretningstjenestes kodenavn for operationen med den hemmelige agent Anders Nørgaard.